Acmaeoderopsis är ett släkte av skalbaggar. Acmaeoderopsis ingår i familjen praktbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Praktbaggar
Acmaeoderopsis